В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мері Лу Деніелс і Енн Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Робін Вайт 7–5, 6–3.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чвертьфінал)

 Еліз Берджін /  Робін Вайт (фінал)
 Беттіна Бюнге /  Алісія Молтон (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas